Nuevo Progreso (Tamaulipas) - plaats in de Mexicaanse deelstaat Tamaulipas
 Nuevo Progreso (Tabasco) - plaats in de Mexicaanse deelstaat Tabasco
 El Nuevo Progreso - plaats in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
 Génova Nuevo Progreso - plaats in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca
 Nuevo Progreso (Guatemala) - plaats in Guatemala
 Nuevo Progreso District - district in Peru